Il singolare del torneo di tennis Brighton International 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Chris Evert-Lloyd 6–1, 6–4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Chris Evert-Lloyd (finale)
 Tracy Austin (semifinali)
 Pam Shriver (semifinali)

 Barbara Potter (quarti di finale)
 Assente
 Assente
 Anne Smith (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brighton International 1982